Pimpinella germanica är en flockblommig växtart som beskrevs av Dominique Villars och Schult.. Pimpinella germanica ingår i släktet bockrötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bockrötter
germanica